Green Room Awards, Australische onderscheidingen in diverse vormen en categorieën van kleinkunst en cultuur, jaarlijks uitgereikt in Melbourne (Australië)
 Green room (ruimte), een ruimte waar artiesten voor of na hun optreden kunnen wachten en uitrusten.
 The Green Room, de tweede aflevering van het eerste seizoen van de serie Beverly Hills, 90210.
 Green Room (film), een Amerikaanse horrorthriller uit 2015.